Pseudobathystomus är ett släkte av steklar som beskrevs av Sergey A. Belokobylskij 1986. Pseudobathystomus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Pseudobathystomus